И́вдель — река в России, протекает в Ивдельском городском округе Свердловской области. Устье реки находится в 332 км по правому берегу реки Лозьвы. Длина реки Ивдель составляет 116 км. Площадь водосборного бассейна — 2320 км².

В нижнем течении реки расположен город Ивдель.

Притоки 
 Серьговка (пр)
 Шайтанка (пр)
 26 км: Лаксия (пр)
 37 км: Толтия (лв)
 44 км: Тальтия (пр)
 Талица (пр)
 54 км: Тошемка (лв)
 73 км: Мундыр (пр)
 75 км: Пома (лв)
 90 км: Малый Ивдель (пр)
 Малиновка (пр)
 Средний Ивдель (лв)
 Медянка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, река Ивдель относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьвы от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн Тобола, речной бассейн Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200009076.

Примечания

Литература 

 

Притоки Лозьвы
Реки Ивдельского городского округа
Реки Ивделя